Donna's top 2000, een eindejaarshitlijst van de voormalige Vlaamse radiozender (Radio) Donna
 Eindejaarslijst Radio 2 (Vlaanderen), een jaarlijkse hitlijst die sinds 2021 uit 2000 nummers bestaat
 JOE Top 2000, een jaarlijkse hitlijst van de Vlaamse radiozender JOE fm, samengesteld door luisteraars
 Top 2000 (Nederland), een jaarlijkse hitlijst van de Nederlandse radiozender NPO Radio 2, samengesteld door luisteraars
 Lijst van Radio 2-Top 2000's, een uitgebreide lijstweergave van de Radio 2-Top 2000
 Top 2000 à Go-Go, een jaarlijks Nederlands televisieprogramma (gebaseerd op de Radio 2-Top 2000) van de NPS, later NTR
 Top 2000: The Untold Stories, een jaarlijks Nederlands televisieprogramma van de NTR